Die Feinde steht für
Die Feinde (1962), Film von Édouard Molinaro 
Die Feinde (Tschechow), Erzählung (1887)
Die Feinde (Peter Rosegger), Erzählung (1900)